Андре́й Афана́сьев: 
 Афанасьев, Андрей Игоревич (род. 1964) — советский и российский футболист, игрок сборной России, футбольный тренер.
 Афанасьев, Андрей Фёдорович (род. 1986) — российский футболист, игрок в мини-футбол.